Лануе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 70 км на захід від Ренна, 45 км на північ від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року Лануе і Ле-Форж було об'єднано в новий муніципалітет Форж-де-Лануе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 707 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1740,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лануе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лануе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан